«Love Me Again» () — сингл британского певца Джона Ньюмена, выпущенный 30 июня 2013 года с его дебютного студийного
альбома Tribute.

Сингл был номинирован на премию Brit Award в категории British Single of the Year на церемонии 2014 года и получил номинацию на 2014 Ivor Novello Award в категории Best Song Musically and Lyrically.

Видеоклип 
На песню Love Me Again были выпущены два музыкальных клипа, оба с элементами северного соул-танца. Одна из версий режиссёра Воана Арнелла основана на классической истории любви Ромео и Джульетты. Джульетту сыграла британская актриса, Марго Биллард, за ней внимательно наблюдает её брат Тибальт, которого играет Джозеф Стейн. Ромео сыграл Томми-Ли Уинкворт. Это видео заканчивается тем, что они попадают под грузовик, и их судьба остаётся неизвестной до следующего сингла Ньюмена Cheating, который начинается с газетной статьи, указывающей, что они действительно пережили аварию, которая была несчастным случаем.

В другой версии Ньюмен с музыкантами, поёт в тускло освещённой комнате.

Итоговые списки

В массовой культуре 
Сингл был включён в саундтрек видеоигры FIFA 14 и в заключительные титры научно-фантастического фильма 2014 года «Грань будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант в главных ролях. Сингл также прозвучал в американских телесериалах «Форс-мажоры» и «Виски Кавалер».

Трек-лист

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Примечания 

Песни 2013 года
Дебютные синглы 2013 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы Island Records
Сентиментальные любовные песни
Данс-поп-песни